Alfredo Lulich – calciatore italiano
 Ignazio Lulich – calciatore italiano